Personen met de achternaam Friedrich
Ariane Friedrich, Duits hoogspringster
Arne Friedrich, Duits voetballer
Caspar David Friedrich, Duits schilder en tekenaar
Ernst Friedrich, Duits pacifist
Heike Friedrich, Duits zwemster
Jörg Friedrich, Duits historicus
Jörg Friedrich, Oost-Duits roeier
Manuel Friedrich, Duits voetballer
Rudolf Friedrich, Zwitsers politicus
Manfred Friederich, Duits schrijver van de brouwerijcatalogus

Voornaam
Friedrich, een jongensnaam

Varia
 Friedrich (naslagwerk), naslagwerk van brouwerijen